Вангел Занешев е български общественик и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Вангел Занешев е роден в град Воден, тогава в Османската империя, днес в Гърция. Произхожда от видния род Занешеви. Подпомага Кирил Пърличев в организирането на ВМОРО във Воден, в неговия дом Пърличев печата хектографския седмичник „Борец“. Неговият син Димитър Занешев емигрира в САЩ и работи като зъботехник до края на живота си, а жена му Софка Занешева доживява гръцката окупация. Вангел Занешев умира във Воден преди 1918 година.

Бележки 

Родени във Воден
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Починали във Воден
Български общественици от Македония
Занешеви